Az Úrvalsdeild 1985-ös szezonja volt a bajnokság hetvennegyedik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub tizennyolcadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1985

1985
Izland 1